

Industrie 
Ultima est une marque anglaise de supercars.
Ultima est une marque française de motos.
Ultima est une marque française de nourriture pour animaux de compagnie (chiens & chats).

Jeux vidéo 
Ultima est un jeu vidéo.
Ultima est une enseigne française de jeux vidéo.

Toponyme 
Ultima est une ville de l'État de Victoria en Australie.
 Ultima est un système stellaire dans la série de bandes dessinées Yoko Tsuno.